sąd (prawo)
 sąd apelacyjny
 sąd boży
 sąd grodzki
 sąd koleżeński
 Sąd Najwyższy (Polska)
 Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych
 sąd okręgowy
 Sąd Pierwszej Instancji
 sąd rejonowy
 sąd pracy
 sąd skorupkowy
 Sąd szczegółowy (religia)
 Sąd Ostateczny (religia)
 sąd w filozofii
 sąd w logice